Le Grand Prix moto de France 2008 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 16 au  sur le circuit Bugatti. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des MotoGP

Résultats des

Résultats des

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2008
Sport en France en mai 2008
France